Кис-кис — многозначный термин:

 Кис-кис — междометие, которым подзывают домашних кошек
 Кис-Кис — река в России
 Кис-кис — марка советских и российских ирисок
 Кис-кис — российская музыкальная группа